Polycaena är ett släkte av fjärilar. Polycaena ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Polycaena